Benetti è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Benettini, Benetto, Benetton, Benettoni.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente veneto, è presente in tutta l'Italia settentrionale.

Potrebbe derivare dal prenome Benedetto oppure da quello medioevale Bene: nel primo caso sarebbe una variante del cognome Benedetti, nel secondo del cognome Beni.

In Italia conta circa 2187 presenze.

La variante Benettini è tosco-ligure; Benetton è soprattutto padovano e trevigiano; Benettoni probabilmente è dovuto ad errori di trascrizione; Benetto è estremamente raro.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani